Dette er en liste over byer Slovakiet. I januar 2006 Slovakiet havde 138 byer.

 
Slovakiet